Baskien runt 2022 var den 61:a upplagan av det spanska etapploppet Baskien runt. Cykelloppets sex etapper kördes mellan den 4 och 9 april 2022 i Baskien. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av colombianska Daniel Martínez från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Baskien runt 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Spanien